Села:

Пеньківка — Вінницька область, Липовецький район
 Пеньківка — Вінницька область, Літинський район
 Пеньківка — Вінницька область, Томашпільський район
 Пеньківка — Вінницька область, Шаргородський район

 Пеньківка — Кіровоградська область, Новогеоргіївський район. Було затоплене Кременчуцьким водосховищем.

Пеньківка — Мінська область, Вілейський район
 Пеньківка — Могилівська область, Климовицький район